Ныса () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 60 306 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бяла-Ныска
 Домашковице
 Глембинув
 Госвиновице
 Хайдуки-Ныске
 Ханушув
 Илава
 Йенджихув
 Кемпница
 Конрадова
 Коперники
 Кубице
 Липова
 Морув
 Нивница
 Подкамень
 Пшеленк
 Радзиковице
 Регулице
 Русоцин
 Сенковице
 Сестшеховице
 Скорохув
 Вежбенцице
 Вышкув-Слёнски
 Злотогловице

Соседние гмины 
 Гмина Глухолазы
 Гмина Корфантув
 Гмина Ламбиновице
 Гмина Отмухув
 Гмина Пакославице
 Гмина Прудник

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет